Hugin steht für:

 Hugin und Munin, Raben aus der nordischen Mythologie
 Hugin (Software), eine Software zum Erstellen von Panoramabildern
 P6191 Hugin, ein Schnellboot der Bundesmarine
 Hugin, ein Unternehmen der NYSE Euronext
 Hugin (Schiff), Nachbau des Gokstad-Schiffs
 Hugin, ein Hilfsminensuchboot der Kriegsmarine
 Hugin 1000 AUV, ein unbemanntes Unterwasserfahrzeug der Kategorie AUV

Hugin oder Hügin ist der Familienname folgender Personen:
 Werner Hügin (1918–2001), Schweizer Pionier der Anästhesie und Hochschullehrer an der Universität Basel

Hugin ist ein Pseudonym von
 Max Hildebert Boehm, nationalsozialistischer Politiker

Siehe auch:
 Hügin